Konstantin von der Pahlen bezeichnet folgende Personen:

* Konstantin von der Pahlen (Politiker, 1830) (1830–1912), russischer Politiker, Justizminister
 Konstantin von der Pahlen (Politiker, 1861) (1861–1923), deutsch-baltischer russischer Staatsmann und Forschungsreisender